Rafał Grzelak (ur. 7 sierpnia 1988 roku w Mławie) – polski piłkarz występujący na pozycji obrońcy lub pomocnika w klubie Wigry Suwałki. W przeszłości był zawodnikiem Wisły Płock, Dolcanu Ząbki, Podbeskidzia Bielsko-Biała, Heart of Midlothian, Bruk-Bet Termaliki Nieciecza, Zagłębia Sosnowiec oraz Korony Kielce.

Statystyki 
 Stan na 18 lutego 2021

Przypisy

Bibliografia 
  
  w bazie Transfermarkt

Polscy piłkarze
Piłkarze Wisły Płock
Piłkarze Dolcanu Ząbki
Piłkarze Podbeskidzia Bielsko-Biała
Piłkarze Korony Kielce
Piłkarze Heart of Midlothian F.C.
Piłkarze Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Ludzie urodzeni w Mławie
Urodzeni w 1988